Název Hrabůvka má více obcí:

 Hrabůvka (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Hrabůvka (Ostrava) – část městského obvodu Ostrava-Jih